Андрей Яковлевич Веденин (27 декабря 1900, Семёновское, Алатырский уезд, Симбирская губерния — 13 июня 1984, Москва) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (31.07.1953).

Биография

Происхождение 
Андрей Яковлевич Веденин родился 27 декабря 1900 года в селе Семёновское Алатырского уезда.

Гражданская война 
В июне 1919 года был призван в ряды РККА, после чего служил красноармейцем в составе 6-го стрелкового полка.

В августе 1919 года был направлен на 1-е Казанские пехотные командные курсы, по окончании которых в феврале 1920 года был назначен на должность командира взвода в составе 145-го стрелкового полка. Участвовал в боях на Восточном, Западном и Туркестанском фронтах.

Межвоенное время 
С сентября 1922 года Веденин служил в 9-м стрелковом полку (3-я стрелковая дивизия, Среднеазиатский военный округ) на должностях командира взвода, роты, батальона. В сентябре 1925 года был направлен на учёбу на повторные курсы начсостава при Объединённой военной школе имени В. И. Ленина в Ташкенте, которые окончил в сентябре 1926 года. Член ВКП(б) с 1925 года.

В 1931 году был назначен на должность хорезмского окружного военкома, в сентябре — на должность самаркандского райвоенкома, в апреле 1934 года — на должность военкома Киргизской ССР, в марте 1937 года — на должность вяземского райвоенкома, а в декабре 1938 года — на должность начальника Центральной школы командно-политического состава Центрального совета Осоавиахима СССР.

В 1940 году был направлен на учёбу на курс командиров полков при Высших стрелково-тактических курсах «Выстрел», по окончании которого в июне того же года был назначен на должность начальника отдела Центрального совета Осоавиахима СССР, в мае 1941 года — на должность начальника отдела кавалерийской подготовки УВО Центрального совета Осоавиахима, а в июне 1941 года — на должность начальника отдела военного обучения Московского областного совета Осоавиахима.

Великая Отечественная война 
В августе 1941 года Веденин был назначен на должность командира 999-го стрелкового полка, а в январе 1942 года — на должность командира 118-й стрелковой дивизии, участвовавшей в Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычёвской операциях. За отличие в боях в апреле 1943 года 118-я стрелковая дивизия была преобразована в 85-ю гвардейскую.

С августа 1943 года Веденин временно командовал 71-м стрелковым корпусом, который участвовал в ходе Смоленской наступательной операции и при освобождении городов Ярцево и Смоленск, за что был награждён орденом Суворова 2-й степени. Генерал-майор (1.09.1943).

В мае 1944 года был назначен на должность командира 3-го горнострелкового корпуса, который принимал участие в Восточно-Карпатской, Западно-Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской операциях. Корпусу, отличившемуся в боях при преодолении Карпат, было присвоено почетное наименование «Карпатский», а генерал-майор Веденин был награждён орденом Богдана Хмельницкого 1 степени.

Шесть раз упомянут в приказах Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР.

Послевоенная карьера 

В мае 1946 года Веденин был направлен на высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, по окончании которых в апреле 1947 года был назначен на должность командир 57-й гвардейской стрелковой дивизии, в мае 1949 года — на должность командира 28-го гвардейского, в ноябре 1951 года — на должность командира 27-го гвардейского стрелковых корпусов. В сентябре 1953 года после ареста Л. П. Берия и смены руководства органов внутренних дел был направлен  на должность коменданта Московского Кремля — начальника 10-го Управления МВД СССР. После создания КГБ СССР в марте 1954 года 10-е управление было передано из МВД в КГБ. После реорганизации органов госбезопасности, с июля 1959 года — комендант Московского Кремля – заместитель начальника 9-го управления КГБ при Совете министров СССР.

Генерал-лейтенант Андрей Яковлевич Веденин в августе 1967 года вышел в отставку. Умер 13 июня 1984 года в Москве.

Награды 
 Два ордена Ленина (30.01.1943, 21.02.1945);
 Три ордена Красного Знамени (13.03.1942, 3.11.1944, 15.11.1950);
 Орден Богдана Хмельницкого I степени (23.05.1945);
 Орден Суворова II степени (28.09.1943);
 Орден Кутузова II степени (9.04.1943);
 Орден Трудового Красного Знамени (21.12.1960);
 Медали;
 орден Белого Льва 2-й степени (Чехословакия);
 Знак «Почётный сотрудник госбезопасности»; 
 Знак «50 лет пребывания в КПСС» (27.04.1982).

Сочинения

Память 
 Улица Генерала Веденина (Шахунья, Нижегородская область)

Примечания

Литература 
 
 
 Веденин Андрей Яковлевич // Алексин. Времена. Земля. Люди / Автор – составитель С. П. Горюшкин, К. Ю. Гостюхин, К. В. Ефремов, И. В. Николаева, Л. Н. Селиверстова: Научно-популярное издание. — Тула, 2015. — С. 200-203.
 Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности 1941—1945. Справочник. — М.: Международное общество «Мемориал», Изд. Звенья, 2010. — С.246-247.
 Некролог. // «Красная звезда». — 1984, 16 июня.

Выпускники курсов «Выстрел»
Участники Гражданской войны в России (красные)
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены КПСС